Ахрор Мухтарович Мухтаров (; 5 ноября 1924 года, Ура-Тюбе — 6 октября 2007, Душанбе) — советский и таджикский историк, академик Академии наук Республики Таджикистан.

Биография 
Родился в городе Ура-Тюбе, истории которого посвятил затем немало работ. С 1940 года работал учителем в сельской школе.

Участвовал в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, сражался за освобождение Украины, Польши, Чехословакии и Германии.

В 1951 году окончил исторический факультет Сталинабадского государственного педагогического института имени Т. Шевченко (ныне Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни). В том же году опубликовал первую научную работу.

С 1953 года работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан имени А. Дониша. В течение 30 руководил в этом научном учреждении отделом истории средних веков.

В 1971 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук («Эпиграфические памятники XI—XIX вв. из Кухистана как источник по истории народов Средней Азии»). С 1972 года профессор, преподавал исторические дисциплины в Таджикском государственном университете в Душанбе.

С 1978 года член-корреспондент АН Таджикской ССР, с 1991 года — действительный член (академик) Академии наук Республики Таджикистан.

Автор 80 книг (от монографий до школьных учебников) и более 500 научных статей по истории средних веков народов Таджикистана, Средней Азии, Афганистана, Ирана и Индии. Многие работы академика переведены на иностранные языки и изданы за рубежом.

В 1976 Ахрор Мухтаров избран членом Археографической комиссии при Отделении истории АН СССР. Был членом Международной научной ассоциации Корпуса иранских надписей (Лондон) с 1980 года, членом Научного общества иранистов Европы (с 1991 года) и других международных организаций.

Награждён многими орденами и медалями СССР и Республики Таджикистан.

В сентябре 2007 года А. М. Мухтарову присуждена Государственная премия имени Абу Али ибн Сины.

Скончался 6 октября 2007 года, похоронен в столичном парке Лучоб, где захоронены видные деятели культуры и науки Таджикистана: поэты Мирзо Турсунзаде и Лоик Шерали, академик Мухаммад Осими, народная артистка СССР Тухфа Фазылова и др.

Труды 
 Материалы по истории Ура-Тюбе: Сб. актов: От XVI до начала XIX вв./ Под ред. А. А. Семёнова, О. Д. Чехович; Сост., пер. и предисл. А. Мухтаров. — М.: Изд-во восточной литературы, 1963.
 Мухтаров А. Сирри мазорҳо (Тайны мазаров). — Душанбе, 1964.
 Мухтаров А. Очерк истории Ура-Тюбинского владения в XIX в./ Под ред. Б. И. Искандарова. — Душанбе, 1964. — 184 с.
 Мухтаров А. Резьба по дереву в долине Зеравшан: (Альбом средневековых орнаментов). — М.: Наука, 1966.
 Давидович Е. А., Мухтаров А. М. Страницы истории Гиссара. — Душанбе, 1969.
 Мухторов А. Аз паи таърихи куҳан. Қайдҳои сафари Афғонистон. — Душанбе, 1975.
 Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана. XI—XIX вв. Кн. 1. — Душанбе, 1978.
 Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана. XI—XIX вв. Кн. 2. — Душанбе, 1979.
 Таджикско-русский словарь по истории/ Сост. А. Мухтаров и А. Егани. — Душанбе, 1974. — 100 с.
 Таджикско-русский словарь по истории/ Сост. А. Мухтаров и А. Егани. — 2-е изд., доп. — Душанбе, 1994. — 202 с.
 Мухтаров А. История Ура-Тюбе: (Конец XV — нач. XX вв.): Посвящ. 2500-летию основания г. Ура-Тюбе/ Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан. — М., 1998. — 277 с.: ил.
 Мухтаров А., Шарипов Ш. Академик Бободжон Гафуров. — Душанбе: Ирфон, 1989. — 205 с.: ил.
 Мухтаров А. М. Позднесредневековый Балх: материалы к исторической топографии города в XVI—XVIII вв. Душанбе: Дониш, 1980. — 123 с.
 Мухтаров А. М. По следам прошлого: [Путевые заметки из поездок по Афганистану. Пер. с тадж.] — Душанбе: Ирфон, 1982. — 88 с.
 Мухтаров А. М., Касымов Н. К. Материалы по истории городов Таджикистана. — Душанбе: Дониш, 1975. — 238 с.
 Мухтаров А. М., Литвинский Б. А. История Таджикской ССР: Учебное пособие для 7—8-х кл. — 5-е изд., перераб. — Душанбе: Маориф, 1989. — 102 с.
 Мухтаров А. Гузары Ура-Тюбе. — Ташкент, 1995.
 Мухтаров А. Правители Гиссара (вторая половина XV в. — начало XX в.). — Душанбе, 1996.
 Мухтаров А. Саманидские эмиры и везиры. — Душанбе, 1997.
 Мухтаров А. Города Афганистана. — Душанбе: Деваштич, 2003.

Литература 
 Ахрор Мухтарович Мухтаров: К 60-летию учёного. — Душанбе: Дониш, 1984. — 96 с.
 Ахрор Мухтаров/ АН Республики Таджикистан; Центр. науч. б-ка им. И. Ганди; Вступ. ст. Б. И. Искандарова; Сост. Л. А. Балуева, М. Р. Раджабова; Отв. ред. Б. И. Искандаров. — Душанбе: Дониш, 1996. — 156 с. — (Материалы к библиографии учёных Таджикистана; Вып. 69).
 Ахрор Мухтаров: 80. — Душанбе: Академия наук Республики Таджикистан, 2004. — 132 с.
 Исоматов М., Муллоджанов С. Мухтаров Ахрор// Донишномаи Рудаки. Кн. 2 (Ќ—С). — Душанбе, 2008. — С. 177—179.
 Додхудоева Л. Академик А. М. Мухтаров и ключевые проблемы политической истории Центральной Азии периода перехода от средневековья к новому времени// Олиме ки ифтихори миллат аст. — Душанбе, 2004. — С.77—84.
 Набиева Р. А. Ситораи дурахшони машриқзамин// Олиме ки ифтихори миллат аст. — Душанбе, 2004. — С. 53—59.
 Насриддинов Х. Н. Научно-педагогическая деятельность академика А. М. Мухтарова// Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. — 2011. — № 3. — С.56—62.

Примечания

Ссылки 
 

Историки СССР
Историки Таджикистана
Члены-корреспонденты АН Таджикской ССР
Учёные Таджикского национального университета
Учёные Академии наук Республики Таджикистан
Персоналии:Истаравшан
Похороненные на кладбище «Лучоб» (Душанбе)